Zakazany owoc – pojęcie z dziedziny psychologii społecznej
 Zakazany owoc – powieść Eriki Spindler
 Zakazany owoc – piosenka z repertuaru Krzysztofa Antkowiaka
 Zakazany owoc – album Krzysztofa Antkowiaka
 Zakazany owoc – film z 1952 roku
 Zakazany owoc – film z 2000 roku w reżyserii Edwarda Nortona
 Zakazany owoc – odcinek serialu American Horror Story
 Zakazany owoc – rumuńsko-turecka koprodukcja, ekranizacja powieści Aşk-ı Memnu tureckiego powieściopisarza Halita Ziyi Uşaklıgila
 Zakazany owoc – turecki serial telewizyjny od 2018 roku

Zobacz też 
 Zakazane owoce